HGM est un sigle qui peut désigner :
 Harmony Genève Marathon for Unicef (en français, Marathon de Genève), une épreuve de course à pied sur route de 42,195 km, organisée par l'Association Genève Marathon, se déroulant à Genève, en Suisse ;
 cartographie hydrogéomorphologique, une méthode de cartographie des zones inondable qui s’appuie sur une interprétation géomorphologique des plaines alluviale.